Death Comes in 26 Carefully Selected Pieces — первый и единственный концертный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 9 мая 2005 года на лейбле . Материал для альбома был записан 19 декабря 2004 в клубе  в Хельсинки.

Отзывы критиков 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков. Эдуардо Ривадавиа из AllMusic пишет: «студийные альбомы финнов обычно сами по себе являются очень насыщенными, но запись некоторых из их самых лучших и злобных песен перед сильно увлечённой толпой в хельсинкском клубе Тавастия каким-то образом делает их жестокий натиск ещё более обезглавливающим».

Список композиций

Участники записи 
 Mika Luttinen — вокал
 Jarmo Anttila — соло-гитара
 Tuomio Louhio — ритм-гитара
 Arc V 666 — бас-гитара
 Repe Misanthrope — ударные

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions